En anatomie, le processus coronoïde (du grec korone signifiant « en forme de couronne ») peut désigner :

 Processus coronoïde de la mandibule est une expansion osseuse située à l'avant du bord supérieur de la branche montante de la mandibule.
 Processus coronoïde de l'ulna est une apophyse triangulaire faisant saillie vers l'avant à partir de la partie proximale antérieure de l'ulna.